Hinteres Schloss steht für:

 Hinteres Schloss Henfstädt, Thüringen 
 Hinteres (Neues) Schloss Küps, Bayern
 Hinteres Schloss Mühlheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hinterm Schloss (Begriffsklärung)
 Hinterschloss (Neu-Ortenburg)